Михаил (Михай) Магдей (; род. 3 октября 1945 года) — молдавский врач эпидемиолог и государственный деятель. Занимал должность министра здравоохранения Молдавии с 24 января 1997 по 22 мая 1998 в Правительстве Иона Чубука.

Примечания 

Министры Молдавии